Distretto di Kume – uno dei distretti della prefettura di Okayama, in Giappone
 Isola di Kume – isola dell'arcipelago di Okinawa, nell'oceano Pacifico
 Risa Kume – modella giapponese e miss Giappone
 Kume – kaibokan della classe Ukuru, affondata nel gennaio 1945